Агайры может означать:

 Агайры — газовое месторождение в Туркмении.
 Агайры (приток Ороктоя) — река в Республике Алтай.
 Агайры (приток Большого Акема) — река в Республике Алтай.
 Агайры — населённый пункт в Билясуварском районе Азербайджана.